Бацање кладива у женској конкуренцији, била је једна од 47 дисциплина атлетског програма на Летњим олимпијским играма 2016. у Рио де Жанеиру, Бразил. Такмичење је одржано 12 и 15. августа на Олимпијском стадиону Жоао Авеланж.

Титулу олимпијске победнице са Олимпијских игара у Лондону 2012  није бранила Татјана Лисенко из Русије због суспензије руских атлетичара са Летњих олимпијских игара 2016.

Земље учеснице 
Учествовало је 32 такмичарке из 19 земаља.

Рекорди пре почетка такмичења 
(стање 11. август 2016.)

Рекорди после завршеног такмичења

Најбољи светски резултати у 2016. години 
Десет најбољих такмичарки у бацању кладива 2016. године пре почетка такмичења (11. августа 2016), имале су следеће пласман на светској ранг листи у скоку мотком.,

Такмичарке чија су имена подебљана учествују на ЛОИ.

Квалификациона норма 
Такмичарке које су периоду од 1. јануара 2015. до 11. јула 2016. године оствариле норму квалификовале су се на ОИ.

Сатница 
Сатница такмичења на сајту ИААФ

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Такмичарке су биле подељене у две групе. Квалификациона норма за улазак у финале износила је 72,00. Норму су испуниле 3 такмичарке (КВ), а осталих 9 пласирале су се на основу постигнутог резултата (кв).,,,

Финале 
,,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетна сатница и резултати атлетских такмичења на ЛОИ 2016. сајт ИААФ
 Званични сајт Олимпијских и Параолимпијских игара Рио 2016.-бацање кладива за жене 

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2016.
Бацање кладива на Летњим олимпијским играма